Baki (Somalilàndia)